Deganja Alef
 Deganja Bet